La Segunda Era Dorada de la Televisión (Second Golden Age of Television en inglés) fue el segundo mayor período de la historia de la televisión estadounidense. El comienzo exacto de esta era es motivo de debate, pues, si bien algunos historiadores marcan el inicio de este período a principios de los años 80, con la aparición de canales especializados en un contenido audiovisual concreto, otros afirman el inicio de la misma en los años 70; en estos años ya se habían producido series de calidad y reformas en la libertad creativa. Sin embargo, ambas afirmaciones coinciden el fin de este período en los años 90.

Orígenes
En los años 60, antes de la popularización del control remoto, la televisión se consumía como medio, no se miraba el contenido en sí. Los espectadores decidían “mirar la televisión” y cambiaban de canal, hasta encontrar no lo que más les satisfacía, sino hasta quedarse con lo que menos les disgustaba. La televisión es raramente satisfactoria. El espectador apagará la televisión cuando no encuentre nada lo suficiente tolerable o sin otras objeciones. Comúnmente la audiencia ha manifestado haber visto programas inaguantables o aburridos solo porque no había nada menos intolerable. Así, la televisión acaba siguiendo una estructura cerrada y acomodada para no disturbar la audiencia. A finales de la década de los años 70 y principios de los 80, las cadenas empezaron a ofrecer canales especializados (ESPN, Nickelodeon o MTV) por lo que el público ya no tenía que ver lo que "menos le disgustaba", inutilizando la regla de los tercios de audiencia.

Programación
Ya desde los años 70 aparecieron series televisivas, influenciadas por la Era dorada de la televisión de los años 50-60, que comenzaron a ofrecer libertad creativa además de ser éxitos en crítica y público. Por ejemplo, las comedias de situación como The Mary Tyler Moore Show (mediante MTM Enterprises), All in the Family o The Love Boat, e incluso los dramas y thrillers como M*A*S*H o Columbo. Así como la producción de series televisivas que se han convertido iconos de la cultura popular, como Charlie's Angels. 

A finales de los años 70 principios de los 80 se crearon series especializadas para la alta sociedad, como: Dallas (1978-1991, CBS), Knots Landing (1979-1993, CBS), Dynasty (1981-1989) o Falcon Crest (1981-1990, CBS), eran historias sobre sagas familiares privilegiadas con grandes empresas que versaban sobre el poder y las intrigas familiares. Además de una producción de calidad en ficción en series televisivas de los años 80-90, como: Hill Street Blues, Twin Peaks, Cagney & Lacey, Moonlighting, L.A. Law, Cheers y Frasier, Perfect Strangers y Family Matters, Herbie the Love Bug, Friends, Touched by an Angel, Early Edition, Northern Exposure, Picket Fences, NYPD Blue, Law & Order, The X-Files, Chicago Hope, Murder, She Wrote, Roseanne, Highway to Heaven o ER.

Al igual que Nuevo Hollywood la animación no suele relacionarse con este período, debido a que se encontraba en un declive general entre los años 60-80, a excepción de animaciones muy notables. Por ejemplo: Scooby-Doo, Where are You!. La década de los años 80 también vio el auge de la industria del videoclip, encabezada por MTV. La experimentación artística en estos cortometrajes a menudo resultó en la producción de secuencias animadas innovadoras para los televidentes. Durante el apogeo de MTV se produjeron varios videos animados memorables, incluyendo: Take on Me por A-ha, Sledgehammer por Peter Gabriel, Money for Nothing por Dire Straits y Harlem Shuffle por The Rolling Stones.  No fue hasta finales de los años 80 y principios de los 90 cuando la animación vivió un renacimiento tanto en cine como en televisión. Por ejemplo, series animadas como DuckTales, The Simpsons, Tiny Toon Adventures, Gargoyles o Batman: The Animated Series revivieron el esteticismo artístico de la animación estadounidense.

Véase también
Televisión
Historia de la televisión
Era dorada de la televisión
Nuevo Hollywood
Era televisiva de la animación americana
Animación moderna americana

Referencias

Televisión
Historia de la televisión
Edades de oro
Televisión de Estados Unidos
Series de televisión de Estados Unidos
Programas de televisión de Estados Unidos
Televisión de Estados Unidos en los años 1970
Televisión de Estados Unidos en los años 1980
Televisión de Estados Unidos en los años 1990